Buslijn 41 (Amsterdam)
Buslijn 41 (Balk-Heerenveen)
Buslijn 41 (Beilen-Borger)
Buslijn 41 (Sittard-Kerkrade)
Buslijn 41 (Utrecht-Wijk bij Duurstede)
Buslijn 41 (Weert)